Еропкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Еропкино — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Еропкино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Еропкино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Еропкино — село в Сергачском районе Нижегородской области.